Лійга 2018—2019 () — 44-й сезон Лійги. Чемпіонат стартував 14 вересня 2018, а фінішував 4 травня 2019.

Клуби

Турнірна таблиця

Плей-оф

Попередній етап 
Матчі відбулись 16 - 19 березня 2019.

Основний етап 
Чвертьфінали

Матчі відбулись 22 - 30 березня 2019.

Півфінали

Матчі відбулись 3 - 15 квітня 2019.

Матч за 3-є місце
Таппара – ГІФК 3:2 ОТ

Фінал

Матчі відбулись 20 квітня - 4 травня 2019.

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Профіль на eurohockey  
 Лійга на scoresway 

2019
Фінляндія
Фінляндія
2018 у Фінляндії
2019 у Фінляндії‎